Ку́бок Литви́ з футбо́лу — другий за значимістю футбольний турнір у Литві після чемпіонату. Переможець турніру має право виступати в Лізі Європи УЄФА.

Переможці та призери 

† - клуби припинили існування.

Посилання 
 *Фінали кубка